Лэнс Стролл (; род. 29 окт. 1998) — канадский автогонщик. Сын бизнесмена .

Карьера 
Начал карьеру в 10 лет с картинга. Дебютными сериями для него стали Канадский национальный чемпионат по картингу и Кубки Монреаля и Квебека (класс Micro Max); все эти чемпионаты он выиграл. В 2009 продолжил карьеру в этих же чемпионатах в классе Mini Max: в двух городских снова стал чемпионом, а в национальном занял 2-е место.

В 2010 г. второй раз победил в канадском чемпионате, занял 1-е место в проходящем за пределами Канады Зимнем туре Флориды. В 2011 г. принимал участие в Кубке мира, WSK Euro Series, WSK Final Cup, Bridgestone Cup и Немецком чемпионате. В 2012 г. выиграл соревнование SKUSA SuperNationals в классе TaG Junior и занял 2-е место в Трофее Andrea Margutti в классе KF3.

В 2014 г. дебютировал в гоночном чемпионате с автомобилями с открытыми колёсами. Он принял участие в Итальянской Формулы-4 в составе команды «Prema Powerteam». За 21 гонку 14 раз побывал на подиуме, с 331 набранным очками закончил сезона на 1-м месте.

В 2015 г. участвовал в Чемпионате Европы Формулы-3, набрав 231 очко занял в чемпионате 5-е место. Также выступал в Новозеландской серии Тойота, где стал чемпионом.

С 2010 по 2015 год был членом академии развития Ferrari.

Формула-1 
В ноябре 2015 г. команда «Williams» Формулы-1 объявила о заключении контракта со Строллом на место резервного пилота сезона 2016 г.

В ноябре 2016 года объявлено, что в сезоне 2017 года Стролл заменит в основном составе Williams Фелипе Массу. Позднее было объявлено о переходе Валттери Боттаса в Mercedes, а напарником Стролла в команде оказался Фелипе Масса, заключивший контракт на сезон 2017 года.

11 июня 2017 в Канаде Стролл набрал первые 2 очка в Формуле-1 за 9-е место, а уже в следующей гонке стал 3-м на подиуме, уступив 2-е место лишь на финишной прямой Боттасу.

14 ноября 2020 года Стролл выиграл квалификацию на Гран-при Турции, завоевав первый поул в карьере.

Результаты выступлений

Картинг

«Формульные» серии 

* Сезон продолжается.

Формула-1 

|-
! 
! Williams Martini Racing
! Williams FW40
! Mercedes M08 EQ Power+ 1,6 V6 t
! 

!|||
!|

|-
!
! Williams Martini Racing
! Williams FW41
! Mercedes M09 EQ Power+ 1,6 V6 t
! 

!|
!|

|-
!
! SportPesa Racing Point F1 Team
! Racing Point  RP19
! Mercedes M10 EQ Power+ 1,6 V6 t
! 

!|
!|

|-
!
! BWT Racing Point F1 Team
! Racing Point  RP20
! Mercedes M11 EQ Performance 1,6 V6 t
! 

!|||||||||
!|

|-
! 
! Aston Martin Cognizant F1 Team
! Aston Martin AMR21
! Mercedes M12 E Performance 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team
! Aston Martin AMR22 
! Mercedes F1 M13 E Performance 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team
! Aston Martin AMR23 
! Mercedes F1 M14 E Performance 1,6 V6 t
! 

|}

* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ferrari.com 
 

Автогонщики Канады
Картингисты
Пилоты Итальянской Формулы-4
Пилоты Чемпионата Европы Формулы-3
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты чемпионата спорткаров
Пилоты Формулы-1 из Канады
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Racing Point
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Aston Martin
Обладатели подиума в Формуле-1